Johann Gesner ist der Name folgender Personen:

* Johann Albrecht Gesner (1694/1695–1760), deutscher Arzt und Chemiker
 Johann Augustin Philipp Gesner (1738–1801), deutscher Mediziner
 Johann Georg Gesner (1729–1779), deutscher Pädagoge und Bibliothekar
 Johann Matthias Gesner (Johann Matthias Gesnerus; 1691–1761), deutscher Pädagoge und Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Johann Anton Wilhelm Gessner (1771–1830), deutscher Philosoph
 Johannes Gessner (auch Johannes Gesner; 1709–1790), Schweizer Naturforscher